Деспина (, букв. «госпожа») может значить:

 Деспина, древнегреческая богиня
 Деспина (спутник), спутник Нептуна
 Деспина (титул), титул времен Византийской и Османской империй, ср. Деспина-хатун
 Деспина (имя), новогреческое имя